Stoof ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Stoof (1893– 2. Mai 1973), Sportverleger und Herausgeber, deutscher Rennstall-Gründer
 Magdalena Stoof (* 1951), deutsche Ägyptologin
 Martina Stoof (* 1974), deutsche Beachvolleyballspielerin

und bezeichnet 
 ein Volumenmaß, siehe Stoof (Einheit) oder Pegelstoof